1-й чемпионат Европы по лёгкой атлетике проводился с 7 по 9 сентября 1934 года в городе Турин (Италия).

Соревнования 
Не проводился непопулярный в Италии стипльчез (стадион не был оборудован) и короткая ходьба.

Медали

Результаты

100 м 
15 участников из 11 стран

200 м 
12 участников из 8 стран

400 м 
13 участников из 9 стран

800 м 
12 участников из 9 стран

1500 м 
15 участников из 11 стран

5000 м 
15 участников из 11 стран

10 000 м 
9 участников из 6 стран

Марафон (42 195 м) 
15 участников из 19 стран

110 м с барьерами 
17 участников из 12 стран

400 м с барьерами 
7 участников из 6 стран

Ходьба 50 км 
8 участников из 6 стран

4×100 м 
4 команды

4×400 м 
4 команды

Прыжки в высоту 
9 участников из 6 стран

Прыжки с шестом 
11 участников из 10 стран

Прыжки в длину 
15 участников из 11 стран

Тройной прыжок 
11 участников из 8 стран

Толкание ядра 
13 участников из 11 стран. Соревнования были отмечены очень плотными результатами. Все три призёра уместились в 1 см. Занявший восьмое место Вёльке отстал от чемпиона всего на 52 см.

Метание диска 
18 участников из 14 стран

Метание молота 
11участников из 6 стран

Метание копья 
9 участников из 7 стран

Десятиборье (таблица 1920 года) 
11 участников из 9 стран

Примечания

Литература

Ссылки 
 1st European Athetics Championships, Turin 1934.

Сентябрь 1934 года
Международные спортивные соревнования в Турине
Спорт в Италии в 1934 году